Чонтла има више значења:

 Општина Чонтла (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чонтла (Чонтла, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Чонтла (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику